Výraz tygr může znamenat:
 zoologie
 tygr – největší kočkovitá šelma
 šavlozubý tygr – vymřelá kočkovitá šelma, dnešnímu tygrovi jen vzdáleně příbuzná
 tasmánský tygr – jeden z názvů pro vyhynulého masožravého vačnatce z ostrova Tasmánie, vakovlka tasmánského 
 jiné
 tygr (zvěrokruh) – jedno ze zvířat čínského zvěrokruhu
 ekonomický tygr – ekonomický pojem označující stát s rychlým hospodářským růstem; viz též Asijský tygr
 Tamilský tygr – člen ozbrojeného protivládního hnutí na ostrově Srí Lanka
 Tracyho tygr – novela spisovatele Williama Saroyana

Související články 
 Tiger (rozcestník)